Zwischen Himmel und Erde ist der Titel folgender Werke:

 Zwischen Himmel und Erde (1913), deutscher Stummfilm von Otto Rippert
 Zwischen Himmel und Erde (1934), deutscher Film von Franz Seitz senior
 Zwischen Himmel und Erde (1942), deutscher Film von Harald Braun
 Zwischen Himmel und Erde (Erzählung, 1856), Erzählung von Otto Ludwig
 Zwischen Himmel & Erde, Musikalbum von Andrea Berg
 Museum „Zwischen Himmel und Erde - Gerlinde Kaltenbrunner und die Welt der 8000er“ in Spital am Pyhrn

Siehe auch:
 Wie zwischen Himmel und Erde, deutsch-schweizerischer Film von Maria Blumencron aus dem Jahr 2012